Wimbledon 2013 – gra podwójna kobiet – zawody deblowe kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 24 czerwca–6 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Eliminacje gry podwójnej

Pula nagród

Bibliografia 
 

Wimbledon 2013
Wimbledon – gra podwójna kobiet